Andreas Nödl (né le  à Vienne en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien.

Carrière de joueur 
Avant d'aller jouer en Amérique du Nord, il débuta dans son pays natal, l'Autriche. Il y jouera ses premières parties professionnelles en 2003-04. En 2004-05, aux États-Unis, il fut à nouveau considéré comme joueur junior. C'est ainsi qu'il joignit le Stampede de Sioux Falls pour deux saisons. Au terme d'une excellente saison 2005-06, il fut repêché par les Flyers de Philadelphie en .

Il préféra poursuivre son apprentissage dans la ligue universitaire des États-Unis. Il y jouera finalement que deux saisons, signant un contrat avec les Flyers au terme de la saison 2007-2008. Le , il est laissé libre par les Flyers et rejoint les Hurricanes de la Caroline.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2001-2002 ||Capitals de Vienne ||EBEL Jr. ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2002-2003 ||Capitals de Vienne ||EBEL Jr. || || || || || || || || || ||
|-
|2003-2004 ||Capitals de Vienne ||EBEL Jr. ||15 ||11 ||10 ||21 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Capitals de Vienne 2 ||Nationalliga ||25 ||15 ||22 ||37 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Stampede de Sioux Falls ||USHL ||44 ||7 ||9 ||16 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Stampede de Sioux Falls ||USHL ||58 ||29 ||30 ||59 ||16 ||14 ||6 ||9 ||15 ||6
|-
|2006-2007 ||Huskies de St. Cloud State ||NCAA ||40 ||18 ||28 ||46 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Huskies de St. Cloud State ||NCAA ||40 ||18 ||26 ||44 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||10 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|2008-2009 ||Phantoms de Philadelphie ||LAH ||39 ||6 ||14 ||20 ||20 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2008-2009 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||38 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Phantoms de l'Adirondack ||LAH || 65|| 14|| 20|| 34|| 24||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Flyers de Philadelphie || LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||0 ||10 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2010-2011 ||Flyers de Philadelphie ||LNH ||67 ||11 ||11 ||22 ||16 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2011-2012 || Flyers de Philadelphie || LNH || 12 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012||Hurricanes de la Caroline || LNH || 48|| 3|| 4|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013 || HC Innsbruck || EBEL|| 17|| 4|| 11|| 15|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Checkers de Charlotte || LAH || 6|| 1|| 4|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
||2013-2014 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 6|| 0|| 4|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 31|| 8|| 6|| 14|| 18|| 14|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2014-2015 || Capitals de Vienne || EBEL || 42 || 10 || 12 || 22 || 38 || 15 || 2 || 3 || 5 || 24
|-
| 2015-2016 || Capitals de Vienne || EBEL || 54 || 14 || 15 || 29 || 61 || 5 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2016-2017 || Capitals de Vienne || EBEL || 54 || 12 || 19 || 31 || 20 || 12 || 2 || 3 || 5 || 0
|-
| 2017-2018 || Capitals de Vienne || EBEL || 53 || 10 || 15 || 25 || 16 || 11 || 6 || 1 || 7 || 8

| 183 || 15 || 21 || 36 || 28 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0

Internationales 

|2003 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 D1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 4 || +4||align="left"| Cinquième place
|- 
|2004 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 D1 || 5 || 2 || 3 || 5 || 26 || +8||align="left"| Troisième place de la division 1, groupe A
|-
|2004 ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 0 || 0 || 0 || 0 || -7||align="left"| Neuvième place
|- 
|2005 ||align="left"| Championnat du monde junior -18 D1 || 4 || 1 || 1 || 2 || 16 || -1|| align="left"| Cinquième place
|-
|2005 ||align="left"| Championnat du monde junior D1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 39 || -1|| align="left"| Médaille de bronze
|- 
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde || 4|| 0|| 1|| 1|| 7|| -2|| align="left"| Quatorzième place
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -4|| align="left"| Dixième place

Trophées et honneurs personnels 
United States Hockey League
 2006 : nommé dans la  d'étoiles
Ligue nationale de hockey
 2006 : repêché par les Flyers de Philadelphie en , à la

Notes et références 

Naissance en février 1987
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Phantoms de Philadelphie
Joueur des Phantoms de l'Adirondack
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du HC Innsbruck
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du EC Red Bull Salzbourg